Следственно-арестованный — лицо, подозреваемое или обвиняемое в совершении преступления, в отношении которого в ходе предварительного расследования, в установленном Законом порядке избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
 Административно-арестованный — лицо, в отношении которого имеется решение суда о применении меры административного наказания в виде административного ареста и отбывающее таковой в специальном учреждении.